Ел Пинал има више значења:

 Ел Пинал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пинал (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пинал (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинал (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинал (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинал (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинал (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пинал (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пинал (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пинал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пинал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинал (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинал (Туспан, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинал (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пинал (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пинал (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пинал (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пинал (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пинал (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пинал, Херардо Каравео (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пинал, Ел Лимонал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пинал (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пинал (Туспан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику